Aimé Thomé de Gamond (1807-1876), un ingénieur, précurseur du tunnel sous la Manche ;
 Élisa de Gamond (1804-1869), une femme peintre belge ;
 Fiona Gammond (1992-), une rameuse d'aviron britannique ;
 Isabelle Gatti de Gamond (1839-1905), une féministe, spécialiste belge de l'éducation ;
 Athénée royal Isabelle Gatti de Gamond, un établissement d'enseignement à Bruxelles, la première institution d'enseignement non-confessionnel pour filles de Belgique ;
 Zoé de Gamond (1806-1854), une éducatrice et féministe belge.